Idol () — британский телевизионный музыкальный проект по поддержке молодых исполнителей компании FremantleMedia, имеет версии в 42 странах мира. Наиболее популярным шоу проекта стала американская версия — American Idol (). Премьера состоялась 6 октября 2001 года на канале ITV.

Концепция

Формат

Шоу по странам 
{|class="wikitable"
|-
! Страна
! Название
! Канал
! Премьера
! Сезоны
|-
| ROWSPAN="2" style="background:#b0c4de |  Арабские государства
| سوبر ستارSuper Star
|  Future Television
| 23 июня 2003
| 5
|-
| Arab Idol
|  MBC1
| 9 декабря 2011
| 1
|-
| 
| Հայ ՍուպերսթարHay Superstar
|Шант
| Март 2006
| 5
|-
| 
| Australian Idol
|  Network Ten
| 27 июля 2003
| 7
|-
| 
| Idool
|  VTM
| 2003
| 4
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2|Ídolos
|  SBT
| 5 апреля 2006
| 2
|-
|Rede Record
| 19 августа 2008
| 5
|-
| 
| Music Idol
| bTV
| 26 февраля 2007
| 3
|-
| 
| Canadian Idol
| CTV
| 1 июня 2003
| 6
|-
| rowspan=2|
| Hrvatski Idol
| Nova TV
| 2004
| 2
|-
| Hrvatska traži zvijezdu
|  RTL
| Февраль 2009
| 2
|-
| 
| Česko hledá SuperStar
| TV Nova
| 29 февраля 2004
| 3
|-
| 
| Česko Slovenská Superstar
| TV NovaMarkíza
| 6 сентября 2009
| 2
|-
| 
| Idols
| TV3
| 2003
| 2
|-
| 
| Eesti otsib superstaari
| TV3
| Февраль 2007
| 4
|-
| 
| Idols
| MTV3
| Август 2003
| 6
|-
| 
| Nouvelle Star
| M6
| 2003
| 8
|-
| 
| ჯეოსტარიGeostari
|  Рустави 2
| 2006
| 6
|-
| rowspan=2|
| Deutschland sucht den Superstar
|  RTL
| 24 ноября 2002
| 8
|-
| DSDS Kids
|  RTL
| 5 мая 2012
| 1
|-
| rowspan=2|
| Super Idol
| Mega
| 8 февраля 2004
| 1
|-
| Greek Idol
| Alpha TV
| 5 марта 2010
| 2
|-
| 
| Idol stjörnuleit
| Stöð 2
| 2003
| 4
|-
| 
| Indian Idol
|  Sony TV
| 2004
| 6
|-
| 
| Indonesian Idol
| RCTI
| Март 2004
| 7
|-
| 
| Japanese Idol
|  TV Asahi
| 2012
| 1
|-
| 
| SuperStar KZ
| Первый канал Евразия
| 17 июня 2003
| 4
|-
| 
| Македонски идолMacedonian Idol
| A1
| 13 ноября 2010
| 1
|-
| 
| Malaysian Idol
| 8TVTV3
| 2004
| 2
|-
| 
| Idols
| RTL 4
| 2002
| 4
|-
| 
| NZ Idol
| TV2
| Январь 2004
| 3
|-
| 
| Nigerian Idol
| various
| Октябрь 2010
| 2
|-
| 
| Idol
| TV2
| 2003
| 6
|-
| 
| Pakistan Idol
| Geo Television Network
| cancelled (planned for 2007)
| 0
|-
| rowspan=2|
| Philippine Idol
| ABC-5
| 30 июля 2006
| 1
|-
| Pinoy Idol
| GMA
| 5 апреля 2008
| 1
|-
| 
| Idol
| Polsat
| 2002-2005
| 4
|-
| 
| Ídolos
| SIC
| 2003
| 5
|-
| rowspan=2| 
| Idol Puerto Rico
| rowspan=2|WAPA-TV
| 7 августа 2011
| 2
|-
|Idol Kids Puerto Rico
| Август 2012
| 1
|-
| | Народный Артист|  Россия-1
| 2003
| 3
|-
| | IdolИдол| BKTVA1
| 2004
| 2
|-
| | Singapore Idol| MediaCorp 5
| 9 августа, 2004
| 3
|-
| | Slovensko hľadá SuperStar| STV, Markíza
| 2004
| 3
|-
|rowspan=2| | Idols| M-Net
| 2002
| 7
|-
| Afrikaans Idols| Kyknet
| 28 мая 2006
| 1
|-
| | Idol| TV4
| Август 2004
| 8
|-
| | Turkstar| Kanal D
| 2004
| 1
|-
| | Pop Idol|  ITV
| 6 октября 2001
| 2
|-
| | American Idol|  Fox
| 11 июня 2002
| 15
|-
|rowspan=2| |rowspan=2| Thần Tượng Âm Nhạc — Vietnam Idol| HTV9HTV7
| 23 мая 2007
| 2
|-
| VTV6
| 21 августа 2010
| 2
|-
| Азия| Asian Idol| RCTI
| 15-16 декабря 2007
| 2
|-
| Восточная Африка| Idols East Africa|  M-Net
| Апрель 2004
| 1
|-
| Латинская Америка| Latin American Idol|  Sony TV
| 12 июля 2006
| 4
|-
| Западная Африка| Idols West Africa| M-Net
| 2007
| 1
|-
| '| World Idol
|  RTL Television ITV TV 2 FOX CTV Network Ten
| 25 декабря 2003
| 1
|}

 Схожие шоу 
Шоу, произведённые FremantleMedia, как часть медиа-франшизы Idol:
  The Next Great American Band  American Juniors  The X Factor  Can You Duet Адаптации 
  Afghan Star
  Zhenhan Yitiao Long  Min Xing Chang Fantian  Le Facteur de X  Секрет успеха  Фактор А  Idola Cilik  Sao Mai điểm hẹn Шоу схожего формата 

  Afghan Star  Ethet  Escalera A La Fama  Starmania  Musical! Die Show  CloseUp1  Uno Busca  OBN SuperNova Music Talents  OBN SuperNova Folk Talents  Star Académie  Rojo Fama Contrafama  Super Girl, Super Boy.
  Story SuperNova Music Talents  SuperNova Juniors  Showtime  Kaks takti ette  Ethiopian Idols  Fame Academy  Die Deutsche Stimme  Star Search  Popstars  Musical ShowStar 2008  Teenstar  Minutes to Fame  Megasztár'
  Sa Re Ga Ma Pa
  Junoon
  Star Voice of India
  Airtel Super Singer
  Jo Jeeta Wohi Super Star
  Antakshari — The Great Challenge
  Fame Gurukul
  Awaaz Punjab Di
  Mamamia Show
  Idola Cilik
  You’re A Star
  Kokhav Nolad
  Digicel’s Rising Stars
  Super Star K
  Kelias į žvaigždes
  Dangus
  One in a Million 
  Project SuperStar
  Universe Best Songs
  Studio 2M
  Een Ster in 40 Dagen
  So you wanna be a popstar?
  The Voice of Holland
  Pakistan Sangeet Icon
  Vive la música
  Are You The Next Big Star?
  Search for the Star in a Million
  Objetivo Fama
  Megastar
  Popstars!
  Project SuperStar
  Gente de Primera
  Sirasa Superstar
  MusicStar
  One Million Star (超級星光大道)
  The Star
  Popstar Türkiye
  Ти — зірка
  Popstars
  Popstars: The Rivals
  Fame Academy
  Popstar to Operastar
  Стань звездой
  Duets
  Nashville Star (кантри)
  Nuevas Voces de América (испаноязычная версия)
  Rock Star: INXS
  Rock Star: Supernova
  Superstar USA
  Sunday Best (госпел)
  The Sing-Off (а-капелла)
  The Voice

Шоу в кинематографе 

 American Dreamz — комедия Universal Pictures, высмеивающая телевизионные музыкальные конкурсы, такие как American Idol
 From Justin to Kelly — фильм 20th Century Fox с участием Келли Кларксон и Джастина Гарини — участников шоу American Idol
 Instant Star — канадский сериал, рассказывающий о вымышленном конкурсе талантов
 Realiti — малайзийский сериал, рассказывающий о вымышленном конкурсе талантов
 Vina Bilang Cinta — индонезийский фильм с участием Делон Тамрин — участника шоу Indonesian Idol 2004
 Idolos de Juventud — пуэрто-риканский сериал, рассказывающий о вымышленном конкурсе талантов
 Rock Rivals — британская драма, рассказывающая о вымышленном конкурсе талантов
 Peter Kay’s Britain’s Got the Pop Factor… and Possibly a New Celebrity Jesus Christ Soapstar Superstar Strictly on Ice — британское шоу комика Питера Кея, снятое в формате Pop Idol и X Factor в реальных декорациях и с реальными членами жюри (за исключением Саймона Коуэлла).
 Táo Idol/Gặp nhau cuối năm 2011 — комедийное шоу, снятое в формате Idol и Top Model series.

Примечания 

Телевизионные музыкальные конкурсы
Интернациональные телепроекты